Panela - instrumento de cozimento
 Panela (sambista)
 Panelas - município de Pernambuco

Ver também 
 Quebra-panela

Desambiguações de topônimos